El topónimo Glen Allen puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Glen Allen, un pueblo en el estado de Alabama.
 Glen Allen, un pueblo en el estado de Misuri.
 Glen Allen, un lugar designado por el censo en el estado de Virginia.